Сагайдачное — название населённых пунктов:

Россия 
 Сагайдачное — село в Прохоровском районе Белгородской области.

Украина 
 Сагайдачное — посёлок в Городищенском районе Черкасской области.